Le nom d’USS Hornet a été porté par huit navires de la marine américaine,  signifiant frelon en anglais :

l', un sloop de 10 canons mis en service en 1775 qui participe à la guerre d'indépendance des États-Unis ;
l', lui aussi un sloop de 10 canons, qui prend part à la guerre de Tripoli ;
l', un brick lancé le  et perdu corps et biens dans une tempête le  ;
l', une goélette de 5 canons en service de 1814 à 1820 ;
l', un bateau à vapeur, anciennement un navire confédéré capturé en 1864 ;
l', un yacht reconverti qui sert durant la guerre hispano-américaine ;
l', un porte-avions qui participe à la Seconde Guerre mondiale. Il lance notamment le raid de Doolittle en 1942, participe à la bataille de Midway avant d'être coulé à la bataille des îles Santa Cruz plus tard cette année;
l', un porte-avions qui aurait dû s'appeler Kearsarge, mais renommé après la perte du Hornet (CV-8). Il participe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et est aujourd'hui un navire musée à Alameda (Californie).

Notes

Voir aussi 
 

Hornet